Název Roveň má více sídel:
 Roveň (Mladějov), část obce Mladějov v okrese Jičín
 Roveň (Všelibice), část obce Všelibice v okrese Liberec
 Roveň (Rychnov nad Kněžnou), část města Rychnov nad Kněžnou v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Roveň (Blatce), osada obce Blatce na Kokořínsku v okrese Česká Lípa
 Dolní Roveň, obec v okrese Pardubice
 Horní Roveň, část obce Dolní Roveň v okrese Pardubice
 Nová Roveň, část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Stará Roveň, část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Roveň (Podtureň), část obce Podtureň
 osada obce:
 Roveň (Jabloň), osada obce Jabloň
 Roveň (Devičie), osada obce Devičie
 Roveň (Litava), osada obce Litava
 Roveň (Tisovec), osada obce Tisovec

Vrchol:
 Roveň (Českotřebovská vrchovina), vrchol v okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy